La Rose d'or peut désigner :
 la Rose d'or, ornement destiné à honorer des souverains ou des sanctuaires catholiques ;
 le Festival de la Rose d'or, cérémonie de récompenses télévisuelles créé en 1961 ;
 la Rose d'or d'Antibes, concours de chansons francophones créé en 1962.